ФК „Пирин 2001“ е български футболен клуб, основан през 2001 г. в Благоевград за развитие на местния детски и юношески футбол. Собственик на клуба е футболиста Ивайло Андонов.

История 
Клубът е основан през 2001 г. В края на 2008 г. той и другите три отбора с имена „Пирин“ се обединяват в Обединен Пирин. Последно отборът игра в „Югозападна “В" Аматьорска футболна група". След обединението няма клуб, който да заеме мястото на „Пирин 2001“ във В група. Развива само детско-юношеска школа.

Бележки 

Основани в България през 2001 година
Пирин 2001 Благоевград
Пирин (Благоевград)
Обекти, наречени на Пирин